Vale da Mua é uma aldeia na freguesia de Mação, no concelho de Mação, distrito de Santarém em Portugal.
Vale da Mua encontra-se entre Degolados e Vilar da Lapa, estando também próxima da vila do Carvoeiro.

Mua é o nome da pedra de granito, do moinho de fubá, de nome Moinho do Cabril que deu o nome ao local, localizado no riacho da Beira, que corta o vale onde é produzido alimentos orgânicos pelas família do lugarejo.

Mação (freguesia)